Zumbo – città della provincia di Tete (Mozambico)
 Distretto di Zumbo – distretto della provincia di Tete (Mozambico)
 Gaetano Zumbo – scultore ceroplasta
 Zumbo – cognome italiano, di origine greca (il suo significato originario potrebbe essere "grosso nodo di un albero"), diffuso maggiormente nel sud Italia.  Particolarmente presente in Calabria, il cognome è invece diffuso in Sicilia prevalentemente nella variante Zummo